Maggioni ist der Familienname folgender Personen:

 Corrado Maggioni (* 1956), italienischer Priester
 Ferdinando Maggioni (1914–1998), italienischer Geistlicher, Bischof von Alessandria
 Umberto Maggioni (* 1933), Schweizer Bildhauer, Zeichner, Graphiker, Schmuckdesigner